Die Codepage 862 ist eine Zeichensatztabelle in MS-DOS und PC DOS und kodiert die hebräische Schrift.

Die Konsonanten des hebräischen Alphabets sind im Bereich 80hex bis 9Ahex angesiedelt, ansonsten entspricht diese Codepage der Codepage 437. Vokalzeichen sind nicht kodiert. Da DOS keine bidirektionale Unterstützung hatte, wird die Codepage 862 stets in visueller Reihenfolge gespeichert.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire der Codepage 862.

Weblinks 
 OEM 862 (englisch)

DOS-Codepage